Bautista ist der Name folgender Orte:
 Bautista (Pangasinan) auf den Philippinen
 Bautista (Texas) in den Vereinigten Staaten

Bautista ist der Familienname folgender Personen:

 Adolfo Bautista Herrera (* 1979), mexikanischer Fußballspieler
 Álvaro Bautista (* 1984), spanischer Motorradrennfahrer
 Ambrosio Rianzares Bautista (1830–1903), philippinischer Rechtsanwalt
 Aurora Bautista (1925–2012), spanische Schauspielerin
 Cindy Arlette Contreras Bautista (* 1990), peruanische Anwältin und Aktivistin
 Clinton Kingsley Bautista (* 1992), philippinischer Hürdenläufer
 Conchita Bautista (* 1936), spanische Sängerin und Schauspielerin

 Dave Bautista (* 1969), US-amerikanischer Wrestler
 Emilio Bautista (1898–??), spanischer Boxer
 Enrique Bautista (* 1934), philippinischer Sprinter
 Florentino Bautista (* 1930), philippinischer Basketballspieler
 Francisco Bautista (* 1972), mexikanischer Marathonläufer
 Jorge Cuapio Bautista (* 1967), mexikanischer Geistlicher, Weihbischof in Tlalnepantla

 Juan Bautista Alfonseca (1810–1875), dominikanischer Komponist und Kapellmeister
 Juan Bautista de Toledo († 1567), spanischer Architekt
 Juan Bautista Torres (* 2002), argentinischer Tennisspieler 
 Julián Bautista (1901–1961), argentinischer Komponist
 Mario Luis Bautista Maulión (1934–2020), argentinischer Geistlicher
 Rafael Bautista (* 1965), mexikanischer Fußballspieler
 Roberto Bautista Agut (* 1988), spanischer Tennisspieler
 Rubén Bautista, mexikanischer Poolbillardspieler
 Sabino Bautista Concepción (* 1963), mexikanischer Politiker
 Yleana Bautista (* 1947), kubanische Pianistin und Musikpädagogin
 Yudelkys Bautista (* 1974), dominikanische Volleyballspielerin

Siehe auch:
 San Juan Bautista